Молинитос има више значења:

 Молинитос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Молинитос (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Молинитос, Комунидад де лос Молинитос (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Молинитос, Ел Молино (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику